Wijkmark är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Wijkmark, flera personer
 Axel Wijkmark (militär) (1874–1936)
 Axel Wijkmark (ingenjör) (1877–1947)
 Bernt Wijkmark (1889–1955), arkitekt
 Birger Wijkmark (1876–1939), jurist
 Bo Wijkmark (1908–1983) militär
 Carl-Henning Wijkmark (1934–2020), författare, översättare och litteraturkritiker
 Henning Wijkmark (1875–1936), skolman och teolog
 Kerstin Wijkmark (1910–1987), journalist och författare, gift med Carl Johan Bernadotte
 Knut Wijkmark (1849–1922), godsägare och politiker
 Nils Wijkmark (1883–1970), militär
 Otto Wijkmark (1841–1909), jurist

Svenska efternamn